La Lliga Europa de la UEFA 2016–17 (en anglès, UEFA Europa League) és la 46ena edició d'aquesta competició. Es va disputar entre el 28 de juny de 2016 i el 24 de maig de 2017.

El guanyador de la Lliga Europa de la UEFA es classificà per a la següent temporada de la Lliga de Campions de la UEFA. El campió jugà la Supercopa d'Europa 2017 contra el campió de la Lliga de Campions de la UEFA 2016-17.

La final de la Lliga Europa de la UEFA 2016-17 es jugà en el Friends Sorra de Solna, Suècia.

El Comitè Executiu de la UEFA va aprovar al desembre de 2014 canvis a les places que es concedeixen d'acord amb el rànquing de fair play. A partir de la temporada 2016-17 no s'assignen les tres places de fair play a la Lliga Europa de la UEFA.

Distribució d'equips per federacions 
Un total de 189 equips (incloent 33 conjunts eliminats de fases diferents de la Lliga de Campions) de 54 federacions nacionals participaran en aquesta edició. Depenent dels seus respectius coeficients UEFA, les federacions tenen un nombre determinat de places.

Classificació de les federacions de la UEFA

Fase classificatòria

Primera ronda de classificació 
Es van sotejar les dues primeres rondes classificatòries el mateix dia 20 de juny del 2016. Els partits d'anada es van disputar entre el 28 i el 30 de juny i els de tornada entre el 5 i el 7 de juliol de 2016.

Segona ronda de classificació 
Els partits d'anada es van disputar entre el 14 de juliol i els de tornada entre el 20 i el 21 de juliol de 2016.

Tercera ronda de classificació 
El soteig d'aquesta ronda es va celebrar el 15 de juliol del 2016. Els partits d'anada es van disputar entre el 28 de juliol i els de tornada entre el 3 i el 4 d'agost de 2016.

Ronda eliminatòria 
El soteig d'aquesta ronda es va celebrar el 5 d'agost del 2016. Els partits d'anada es van disputar entre el 17 i 18 d'agost i els de tornada entre el 25 d'agost de 2016.

Fase de Grups 
El sorteig de la fase de grups es va celebrar el dia 26 d'agost del 2016.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Fase Final

Setzens de final 
El sorteig es va celebrar el dia 12 de desembre del 2016.
Els partits d'anada es van disputar entre el 16 de febrer i els de tornada entre el 22 i 23 de febrer de 2017.

Vuitens de final 
El sorteig es va celebrar el dia 24 de febrer del 2017.
Els partits d'anada es van disputar entre el 9 de març i els de tornada entre el 16 de març de 2017.

Quarts de final 
El sorteig es va celebrar el dia 17 de març del 2017.
Els partits d'anada es van disputar entre el 13 d'abril i els de tornada entre el 20 d'abril de 2017.

Semifinals 
El sorteig es va celebrar el dia 17 de març del 2017.
Els partits d'anada es van disputar entre el 3 i 4 de maig i els de tornada entre l'11 de maig de 2017.

Final 
La final es va jugar al Friends Arena d'Estocolm el 24 de maig de 2017.

Estadístiques

Golejadors

Màxims assistents

Referències

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2016–17
 Supercopa d'Europa de futbol 2016

Enllaços externs 

 UEFA Europa League (web oficial)

2016-17
Competicions futbolístiques del 2016
Competicions futbolístiques del 2017